Кезапа има више значења:

 Кезапа (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кезапа (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику